Boksay ist der Familienname folgender Personen:
 Alexa Bokšay (1911–2007), tschechischer Fußballspieler und -trainer
 Zsusza Boksay (* 1960), ungarische Basketballspielerin